Freedom est un mot de la langue anglaise signifiant liberté. Il peut désigner plusieurs choses :

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 , film australien de Scott Hicks sorti en 1982 ;
 , film franco-lituanien de Sharunas Bartas sorti en 2000 ;
 , titre anglais de La libertad, film argentin de Lisandro Alonso sorti en 2001 ;
 , film indien de Thampi Kannanthanam sorti en 2004 ;
 , film américain de Rick McVey sorti en 2014.

Toponyme 

Les États-Unis possèdent plusieurs villes nommées Freedom :

 Freedom, New England town du New Hampshire ;
 Freedom, New England town du Maine ;
 Freedom, census-designated place de Californie ;
 Freedom, town de l'État de New York ;
 Freedom, town de l'Oklahoma ;
 Freedom, borough de Pennsylvanie ;
 Freedom, unincorporated area de l'Indiana ;
 , unincorporated area du Kentucky ;
 , unincorporated community du Michigan ;
 , unincorporated community du Nebraska ;
 , unincorporated community de l'Utah ;
 , unincorporated community de l'Idaho et du Wyoming ;
 , ville du Wisconsin :
 , town du Wisconsin ;
 , unincorporated community du Wisconsin ;
 , unincorporated community du Wisconsin ;
 , unincorporated community du Wisconsin.

Livre 
 Freedom est un livre écrit par Jonathan Franzen publié en 2010.

Musique

Groupe 

 , groupe de rock psychédélique.

Label 

 Freedom Records, label de jazz.

Album 

 , album d'Akon sorti le  ;
 , album d'Andy Griggs sorti le  ;
 , album de  sorti en 1998 ;
 , album de Dragon Ash sorti le  ;
 , album de Kenny Burrell sorti le  ;
 , album de Mandisa sorti le  ;
 , album de Michael W. Smith sorti le  ;
 , album de Neil Young sorti le  ;
 , album de Rebecca Ferguson sorti le  ;
 , album de Refused sorti le  ;
 , album de Santana sorti en  ;
 , album de Sheena Easton sorti le  ;
 , album de  sorti en 1989 ;
 , album de Yothu Yindi sorti en .

Chanson 
 , thème en partie improvisé par Richie Havens sur le Negro spiritual traditionnel Sometimes I Feel Like a Motherless Child, en final  de son concert d'ouverture du festival de Woodstock le 15 août 1969 ; thème devenu emblématique et qu'il reprendra souvent en disque et en concert, notamment lors d'une intervention du dalaï-lama dans les années 1990 à Los Angeles, ainsi que lors des concerts mémoriels du trentième (1999) et du quarantième anniversaires de Woodstock (2009) ;     
 , titre alternatif de  présente sur l'album Aretha Now sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album Loosen Up Naturally sorti en  ;
 , chanson des Isley Brothers présente sur l'album  sorti le  ;
 Freedom, chanson de Jimi Hendrix présente sur l'album  sorti en  ;
 Freedom! '90 chanson de George Michael présente sur l'album  sorti le , puis reprise par Robbie Williams ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le , bande son du film Panther ;
 , chanson de Robert Miles présente sur son album 23am sorti en 1997.
 Freedom, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Alice Cooper présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des London Boys présente sur l'album  sorti en 1991 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Bob Sinclar présente sur l'album Champs-Élysées sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Paul McCartney présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Solange Knowles sortie le  présente sur la bande son du film  ;
 , single de Girl Next Door sorti le  ;
 , chanson des Sugababes sortie le  ;
 Freedom, chanson de Nicki Minaj présente sur l'album  sorti le  ;
 Freedom, single de Pharrell Williams sorti le .

Radio 
 Radio Freedom, radio de l'île de la Réunion

Politique 

 Freedom, Inc. ou Freedom, Incorporated of Kansas City Missouri est une organisation politique

Presse 
 Freedom, périodique anarchiste fondé à Londres en 1886

Informatique 
 Freedom, jeu vidéo édité par Coktel Vision en 1988 sur Amiga, Atari ST et Amstrad CPC.

Divers 
 Freedom, variété de pommes.
 'Freedom', cultivar de rosier.
 Freedom, goélette naviguant sous pavillon allemand construite en 1956.
 Freedom, yacht de course, defender américain lors de la Coupe de l'America (America's Cup) de 1980.
 Une Freedom School est une école américaine temporaire, alternative et gratuite.

Notes et références 

nl:Vrijheid